Agama bezeichnet:

 mehrere kanonisierte Schriftsammlungen:
 Agama (Hinduismus)
 Agama (Buddhismus)
 Agama (Jainismus)
 Agama (Gattung), eine Gattung der Agamen

ne:आगम